Condado de Panola es el nombre de dos condados en los Estados Unidos:

  Condado de Panola (Misisipi).
  Condado de Panola (Texas).